Dubna ist der Name von:
 Dubna (Moskau), eine Stadt in Russland
 Dubna (Tula), eine Kleinstadt in Russland
 Dubna (Wladimir), ein Dorf in Russland 
 Dubna (Lettland), ein Dorf in Lettland
 Dubna (Düna), ein Nebenfluss der Düna in Lettland
 Dubna (Wolga), ein Nebenfluss der Wolga in Russland
 Dubna (Upa), ein Nebenfluss der Upa in Russland